Ernivik bezeichnet:
 Ernivik (Berg, Ammassalik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ernivik (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ernivik (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland